Али Мамедов
 Мамедов, Иса Али оглы (1926—2007)— советский азербайджанский государственный и партийный деятель, Герой Социалистического Труда (1976).
 Мамедов, Иса Рахман оглы (род. 1953) — доктор технических наук, профессор